Cristo Ramón González Pérez, noto come Cristo González – calciatore spagnolo
 Francisco Javier González Pérez – ex calciatore spagnolo
 Miguel González Pérez – ex calciatore spagnolo